Lohbächlein ist ein Gewässername:

 Lohbächlein (Bibert), rechter Zufluss der Bibert nach Andorf, Markt Dietenhofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Lohbächlein (Gehaigbächlein), linker Oberlauf des Gehaigbächleins (zum Göstrabach, zur Saale) bis nahe Heroldsgrün, Gemeinde Köditz, Landkreis Hof, Bayern
 Lohbächlein (Kirnbach), rechter Zufluss des Kirnbachs (zum Inn) bei Ering, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Siehe auch:
 Lohbach
 Lohgraben